Evanston (Illinois), municipalitat suburbana al comtat de Cook, Illinois al nord de Chicago 
 Evanston (Wyoming), ciutat i seu del Comtat de Uinta a l'estat de Wyoming (Estats Units d'Amèrica) 
 Formació d'Evanston, formació geològica a Wyoming, Estats Units, amb estrats del Cretaci tardà